Zierk ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Zierk (1934–2019), deutscher Motorradrennfahrer und Mechaniker 
 Manfred Zierk, deutscher Motorradrennfahrer 

Siehe auch:
 Zierke